Această pagină de dezambiguizare enumeră articole care au ințeles similar.

Status (din status in engleză, iar acesta din latinescul statutus - „stadiu”, „condiție” -),  se poate referi la: 

 Status, „poziție pe care o persoană o ocupă în societate sau în cadrul unui grup social”.
 Situare relativă a ceva în limitele unui anumit cadru de referință.

Alte utilizări 

 Statu quo, expresie latină care este tradusă ca „stare a lucrurilor”. 
 Statu quo ante bellum, expresie latină care este tradusă ca „stadiu în care lucrurile se aflau înainte de război”. 
 Status Quo, grup britanic de rock, din anii '60.

Note